Paunu est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ahti Paunu, membre finlandais de l'ensemble choral Rajaton
Päivi Paunu (1946-2016), chanteuse finlandaise
 (1868-1920), homme politique finlandais

Voir aussi
Väinö Paunu, société de transport en commun de Tampere, Finlande

Homonymie de patronyme